Палау адміністративно складається з 16 регіонів (штатів).

Посилання 
 Republic of Palau — Palau's Sixteen States 
 Почесне консульство Республіки Палау у Великій Британії  
 Statoids